Жгутово — деревня в Назаровском районе Красноярского края России. Входит в состав Степновского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 45 км к югу от райцентра Назарово.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 186 мужчин и 204 женщины из 390 чел.

Ссылки 
В моде... мопеды!

Примечания

Ссылки 
 Людмила Иванова. «В моде… мопеды!». Газета «Советское Причулымье». № 48 (12965) от 13.11.2009

Населённые пункты Назаровского района